Ботсвана принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли шесть спортсменов.

Бокс 

Спортсменов — 1

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 5

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года